Маркус Смарт (; род. 6 марта 1994 года во Флауэр-Маунде, Техас) — американский баскетболист, выступающий за клуб НБА «Бостон Селтикс». Выступал за студенческую баскетбольную команду «Оклахома Стэйт Ковбойз». Считался одним из самых перспективных игроков на драфте НБА 2013 года, однако 16 апреля в интервью Sports Illustrated он сообщил, что останется в университете. На драфте НБА 2014 года был выбран в 1-м раунде под 6-м номером командой «Бостон Селтикс».

Ранние годы 
Смарт — сын Камеллии Смарт и Билли Френка. Помимо него, в семье было ещё три ребёнка: Тодд Уэстбрук (умер), Джефф Уэстбрук и Майкл Смарт. Маркус учился в старшей школе Эдварда С. Маркуса в городке Флауэр Маунд (штат Техас). За три сезона в школьной баскетбольной команде, он одержал 115 побед при 6 поражениях и дважды становился чемпионом штата 5A. Смарт также включался во всеамериканскую сборную McDonald’s и первую всеамериканскую сборную ESPNHS. До шестого класса Маркус также играл в американский футбол, а в свободное время увлекался теннисом.

Выступления в университете 
Во время своего первого сезона в университете штата Оклахома Смарт помог «Ковбойз» закончить сезон с результатом 24-8 и занять третье место в конференции Big 12. Смарт в среднем за сезон набирал 15,4 очка за игру, делал 5,8 подбора и 4,2 передачи, а также стал лидером конференции по перехватам — 99 (3,0 за игру). «Ковбойз» в этом сезоне вышли в турнир NCAA, где получили пятый номер посева в средне-западном регионе. В первом раунде «Ковбойз» проиграли 12 номеру посева «Орегон Дакс». 17 апреля 2013 года Смарт объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на драфт НБА и продолжит обучение в университете. Вместе с ним ещё два игрока команды, Ле’Брайан Нэш и Маркел Браун объявили, что останутся в команде на следующий сезон. 19 ноября 2013 года Смарт повторил рекорд «Ковбойз» по количеству очков, набранных в одной игре — 39.

8 февраля 2014 года в игре против «Техас Тек» после небольшой словесной перепалки на последних секундах матча Смарт толкнул одного из болельщиков, за что получил технический фол. Первоначально сообщалось, что Смарт сказал своим тренерам, что этот болельщик делал расистские высказывания против Маркуса, однако на послематчевой пресс-конференции ни Смарт, ни тренера не подтвердили эту информацию. За этот инцидент Смарт был отстранён на 3 игры. Руководство «Техас Тек» также провело независимое расследование, в котором выяснили, что болельщик не делал расистские высказывания, однако говорил неподобающие слова в адрес Смарта, и он согласился не посещать игры «Техас Тек» в сезоне 2013/14.

Карьера в НБА

Бостон Селтикс 
26 июня 2014 года Маркус Смарт был выбран на драфте НБА 2014 года под общим 6-м номером командой «Бостон Селтикс». 5 июля 2014 года он принял участие в составе команды в Летней лиге НБА 2014 года. 10 июля 2014 года Смарт подписал контракт с «Бостон Селтикс».

В его пятой игре в НБА за Бостон, 7 ноября 2014 года, Смарт получил растяжение лодыжки в начале четвёртой четверти выигранного мачта с «Индианой Пэйсерс». После прохождения медицинского осмотра было выявлено, что он пропустит 2—3 недели. Смарт вернулся на площадку 3 декабря, пропустив 10 игр регулярного чемпионата, в победном матче с «Детройт Пистонс» и записал в актив 2 ассиста за 4 минуты игрового времени. 4 декабря Смарт был переведён в фарм-клуб Бостона «Мэн Ред Клоз», за которых провёл одну игру. Он был возвращён в основной состав клуба НБА на следующий день. 21 марта 2015 года Маркус Смарт был дисквалифицирован на одну игру за удар в пах Мэтта Боннера из «Сан-Антонио Спёрс».

16 июля 2015 года, играя за «Селтикс» в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе, Смарт выбил два пальца на правой руке. 15 ноября 2015 года в матче против «Оклахома-Сити Тандер» Смарт набрал 26 очков, установив личный рекорд результативности. В промежутке между 22 ноября и 26 декабря Смарт пропустил 18 игр из-за травмы левой ноги. Он вернулся на паркет 27 декабря в матче против «Нью-Йорк Никс», в котором он вышел на площадку на 13 минут со скамейки запасных и набрал шесть очков. 15 января 2016 года в игре против «Финикс Санз» Маркус впервые в своей карьере сделал трипл-дабл, набрав 10 очков и сделав 11 передач и 11 подборов. Таким образом, он стал первым игроком «Селтикс» с 1971 года, которому удалось сделать трипл-дабл, выйдя со скамейки запасных. 31 января в игре против «Орландо Мэджик» Смарт, набрав 31 очко, обновил свой рекорд результативности.

Выступления за национальную сборную 
В 2013 году Смарт был капитаном сборной США на чемпионате мира по баскетболу среди юношей до 19 лет в Чехии, в составе которой завоевал золотую медаль. После этого успеха он был приглашён принять участие в тренировочном лагере мужской сборной США по баскетболу, проходившем в Лас-Вегасе, став вместе с Дугом Макдермотом единственными игроками в лагере, не имеющими опыта выступления в НБА.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Трипл-даблы в НБА

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль в «Оклахома Стэйт Ковбойз»
 Профиль на сайте ESPN

Баскетболисты США
Игроки «Оклахома Стэйт Ковбойз» (баскетбол)
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Мэн Ред Клоз»